francia nép;
francia nyelv;
Franciaország.